Postkontor kan syfta på:

 Postkontor – en historisk svensk postinrättning, se Poststation
 Postkontor (post) – en plats som tillhandahåller postservice

Se även
 Postexpedition – en typ av fast postinrättning i Sverige under två tidsperioder
 Postombud – en historisk postal organisationsform och sedan 2006 de serviceställen som finns oftast finns i butiker och bensinmackar